Амир Салимгареевич Гареев (; 22 февраля 1928, деревня Нижнеарметово, Башкирская АССР — 2 ноября 2008) — башкирский писатель, журналист, переводчик; в республиканской писательской организации с 1976 года.

Биография 
По окончании школы работал бухгалтером в колхозе. В 1948—1953 годы служил на Тихоокеанском флоте. В 1961 году заочно закончил Башгосуниверситет (филологический факультет).

С 1953 по 1970 год работал литсотрудником, заведующим отделом, ответственным секретарём газеты «Совет Башкортостаны». В 1971—1975 годы — главный редактор Башкирского государственного книжного издательства. Затем работал ответственным секретарём, с 1988 года, более десяти лет — главным редактором журнала «Агидель».

Похоронен в родной деревне.

Семья 
Жена — Фания Латыповна. Сын- Гареев Анур Амирович, дочь-Гареева Зиля Амировна. Внучка-Гареева Алина Ануровна

Литературная деятельность 
С конца 1950-х годов его очерки и рассказы, освещающие актуальные проблемы современного Башкортостана, жизнь колхозной деревни, будни индустриальной промышленности, публиковались на страницах республиканских газет и журналов. Первый сборник очерков и рассказов «Мы уходим в море» был опубликован в 1973 г. В книги «Чайки опускаются на воду» (1976), «Ветры морские» (1980), «Щука выходит на охоту», «Соловьиный прутик» (1994) вошли повести и рассказы на военно-патриотическую тему.

Повести «Весны Карагайлы» (1970-е гг.), «На повороте» (1988) отражали жизнь современной деревни в период обновления и перестройки.

Биография Амира Гареева вошла в книгу «Воспоминания о писателях» (2012).

Переводы 
Перевёл на башкирский язык повести Чингиза Айтматова, романы Анвера Бикчентаева («Весна, похожая на крик») и Гарифа Ахунова («Габбас хазрет»). Переводил Библию с русского на башкирский.

Избранные сочинения 
Источник — Электронные каталоги РНБ
  (Морской волк и другие рассказы)
  [Мы друзей выбираем сами: (улыбка на каждый день)]

Награды 
 орден «Знак Почёта» (1986).

Примечания

Ссылки 
 
 http://kuglib.ru/load/interesnoe/literaturnye_imena/amir_gareev/10-1-0-1230

Персоналии:Агидель (журнал)
Выпускники Башкирского государственного университета
Башкирские писатели
Редакторы по алфавиту
Редакторы XX века
Редакторы СССР
Редакторы России
Редакторы журналов
Краеведы Башкортостана